Си́дхи (, ) может означать:
 Сидхи — потусторонний мир в ирландской и шотландской мифологии
 Сидхи — муниципалитет на северо-востоке индийского штата Мадхья-Прадеш.
 Сидхи — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.